Брюховець Олена Вікторівна — радянська і українська тенісистка-професіонал.
 Брюховець Павло Євгенович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища